Playa de Levante o del Levante es una denominación habitual de playas del Mediterráneo orientadas al Este:
 playa de Levante, en Benidorm, Alicante, España;
 playa de Levante, en Gibraltar, sobre territorio reclamado por España;
 playa de Levante, en la isla de Formentera, España;
 playa de Levante, en La Línea de la Concepción, también en Cádiz;
 playa de Levante, una playa virgen en El Puerto de Santa María, Cádiz, España.
 playa del Llevant, playa de Barcelona en el distrito San Martín.